Ян Якобюс (Сонни) Силой (; родился 31 августа 1963 года в городе Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, правый защитник. Известен по выступлениям за «Аякс» и сборную Нидерландов.

Клубная карьера 

Силой начал профессиональную карьеру в «Аяксе». 3 мая 1981 года в матче против «Спарты» он дебютировал в Эредивизи. В сезоне 1983/1984 Сонни завоевал место в основе амстердамского клуба. В 1987 году Силой перешёл во французский «Расинг». Парижский клуб планировал привлечь звёздных футболистов, но проект прогорел и уже в 1989 году Сонни вернулся в «Аякс». Перед началом сезона он порвал крестообразные связки и был полтора года вне игры. В составе амстердамского клуба Силой шесть раз выиграл чемпионат, четыре раза Кубок Нидерландов и завоевал Кубок кубков, Суперкубкок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

В 1996 году Сонни перешёл в «Арминию» из Билефельда. В Германии он провёл полтора года, а после истечения контракта вернулся на родину в «Де Графсхап». Силой был капитаном команды и по окончании сезона завершил карьеру. В 2006 году он стал тренером.

Международная карьера 
В 1983 году в составе молодёжной сборной Нидерландов Силой дошёл до 1/4 молодёжного чемпионата мира в Мексике. 12 октября в отборочном матче чемпионата Европы 1984 против сборной Ирландии он дебютировал за сборную Нидерландов. В 1988 году Сонни должен был принять участие в победном для Нидерландов чемпионате Европы, но перед самым турниром сломал глазницу. Также из-за травм Силой пропустил чемпионат мира 1990 и Европы 1992 года. В 1994 году он не попал в окончательную заявку на поездку на турнир по решению тренера.

Достижения 

Командные

 «Аякс»
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1981/1982
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1982/1983
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1984/1985
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1989/1990
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1993/1994
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1995/1996
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1982/1983
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1985/1986
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1986/1987
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1995/1996
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 1993
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 1994
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 1995
 Обладатель Кубка обладателей кубков — 1986/1987
 Обладатель Кубка УЕФА — 1991/1992
 Обладатель Суперкубка УЕФА — 1995
 Обладатель Межконтинентального кубка — 1995

Примечания

Ссылки 
 
 Profile
 International career
 Ajax.nl – Sonny Silooy to leave Ajax, 7th Feb 2008

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Йонг Аякс»